Lichtenthal ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Lichtenthal (Zwiesel), ein Stadtteil von Zwiesel
 das Kloster Lichtenthal in Baden-Baden-Lichtental
 die frühere Schreibweise des Baden-Badener Stadtteils Lichtental (Baden-Baden)
in Österreich
 die frühere Schreibweise des Alsergrunder Bezirkteils Lichtental (Wien)
in Polen
 Bobrowiec, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Lichtenthal im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen); siehe Smętowo Graniczne

Lichtenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Lichtenthal (1795–1853), Klavierbauer in Belgien und Russland
 Marie-Luise Lichtenthal (* 1959), deutsche Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin
 Peter Lichtenthal (1778–1853), österreichischer Arzt, Musikschriftsteller, Komponist und Arrangeur
 Regula von Lichtenthal (um 1450), Nonne im Kloster Lichtenthal

Siehe auch:
 Lichtental